Оде́сская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, а также в других странах.

Белоруссия 
 Одесская улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Одесская улица — улица в Алма-Ате.

Молдавия 
 Одесская улица — улица в Тирасполе.

Россия 
 Одесская улица — улица в Арзамасе.
 Одесская улица — улица в Брянске.
 Одесская улица — улица в Грозном.
 Одесская улица — улица в Иванове. 
 Одесская улица — улица в Копейске.
 Одесская улица — улица в Краснодаре.
 Одесская улица — улица в Липецке.
 Одесская улица — улица в Москве.
 Одесская улица — улица в Оренбурге.
 Одесская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Одесская улица — улица в Саратове.
 Одесская улица — улица в Томске.
 Одесская улица — улица в Тюмени.
 Одесская улица — улица в Уфе.
 Одесская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Одесская улица — улица в Донецке.
 Одесская улица — улица в Киеве.
 Одесская улица — улица в Николаеве.
 Одесская улица — улица в Одессе.
 Одесская улица — улица в Симферополье.
 Одесская улица — улица в Сумах.
 Одесская улица — улица в Харькове.

Франция 
 Одесская улица (по-французски rue d'Odessa) — в Париже.
 Авеню Одесса (по-французски avenue d'Odessa) — в Марселе.

Улицы, названные в честь городов